Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2004/2005 — 104-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 25 сентября 2004 и закончился 30 апреля 2005 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005
2000-е годы в Северной Ирландии